Peter Lamberg kan syfta på:

Peter Lamberg (1809–1890), svensk grosshandlare och riksdagsman i Ystad
Peter Lamberg (1857–1924), svensk jurist och borgmästare i Göteborg